Magyar Filmdíj a legjobb sminkesnek (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb sminkesnek (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb sminkesnek (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj televíziós sorozat kategóriában